

Geografia

Città antiche
 Antiochia di Siria (Antiochia sull'Oronte) – antica capitale seleucide, le cui rovine stanno nei pressi della moderna città turca di Antakya (Antiochia)
 Antiochia Lamotis (Antiochia di Isauria, Antiochia al Crago) – antica città della Cilicia
 Antiochia sul Meandro – antica città della Caria
 Antiochia di Cilicia (Adana) – antica città della Cilicia
 Antiochia Calliroe (Edessa) – antica città anatolica
 Antiochia di Pisidia – antica città anatolica
 Antiochia sul Cidno (Tarso) – antica città anatolica
 Antiochia Mygdonia (Nisibis) – antica città anatolica
 Antiochia al Tauro (Aintab, Andeb) – antica città della Commagene
 Antiochia in Pieria (Arwad, Arado, Arados) – antica città siriana

Città moderne
 Antiochia (Antakya) – città turca nei pressi dell'antica Antiochia sull'Oronte

Persone 
 Roberto Antiochia – poliziotto vittima della mafia
 Antiochia – nobile famiglia medievale